Roberti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Roberti (1605–1673), italienischer Kardinal und Bischof
 Ercole de’ Roberti (~1450–1496), italienischer Maler der Frührenaissance
 Francesco Roberti (1889–1977), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Jean Roberti (1569–1651), Jesuit aus Flandern
 Kelly Roberti (1954–2016), US-amerikanischer Jazz-Bassist, siehe Kelly Roberty
 Margherita Roberti (1925–2021), US-amerikanische Opernsängerin
 Mario Mirabella Roberti (1909–2002), italienischer Klassischer und Christlicher Archäologe
 Roberto Roberti (1879–1959), italienischer Filmregisseur
 Rodolfo Roberti (1946–2013), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Udo de Roberti-Jessen (1874–1953), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat in Witkowo 
 Vito Roberti (1911–1998), italienischer katholischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat

Siehe auch:

 Gymnuromys roberti